URA steht für:
 Unió de Radioaficionats Andorrans, andorranischer Amateurfunkverband
 Urheberrechtsabgabe, korrekt Leerkassettenvergütung gemäß Urheberrechtsgesetz (Österreich)
 Flughafen Oral Aq Schol (IATA-Code), Flughafen in Kasachstan

Ura steht für:
 Ura (Japanisch), einen japanischen Begriff mit der Bedeutung „Rückseite, abgewandte Seite“.
 Ura, ein bronze- und eisenzeitlicher Stadtstaat und Hafen im südlichen Anatolien
 Ura, eine bronzezeitliche Festung in Ḫajaša
 Ura (Bhutan), Tal im Distrikt Bumthang des Königreichs Bhutan
 Ura (Baining-Taulil-Sprache), in Papua-Neuguinea gesprochene Sprache
 Ura (erromangische Sprache), fast ausgestorbene Sprache der Insel Erromango
 Ura (Ungarn), Gemeinde in Ungarn
 Ura (Barentssee), Fluss auf der Kola-Halbinsel
 Ura (Reiu), Fluss in Estland
 Ura (Kenia), Fluss in Kenia
 Ura (Raja Ampat), Insel im indonesischen Archipel Raja Ampat

ura steht für:
 Urarina (ISO-639-3-Code), eine der isolierten Sprachen in Peru

Abkürzung